Ono, Ōno oder Ohno steht für:
 Ono (Familienname) (Ōno, Ohno, Familienname, zu Namensträgern siehe dort)
 eine Abwandlung des Vornamens Anno (Vorname)
 Ono, Originaltitel von Leben in mir, polnischer Spielfilm (2004)
 Ono (Wallis und Futuna), Dorf im Königreich Alo
 Ono (Fidschi), Insel der Kadavu-Gruppe, Fidschi

Ono oder Ōno steht für

Personen:
 Ono no Michikaze (894–967), japanischer Maler
 Ono no Komachi (um 825–um 900), japanische Dichterin

Orte in Japan:
 Ono (Hyōgo), Stadt in Präfektur Hyōgo
 Ōno (Fukui), Stadt in Präfektur Fukui
 Ōno (Gifu), Stadt in der Präfektur Gifu
 Ono (Han), Lehen mit Sitz in Ono, Präfektur Hyōgo (früher Provinz Harima)
 Ōno (Han), Lehen mit Sitz in Ōno, Präfektur Fukui (früher Provinz Echizen)

Flüsse in Japan:
 Ōno, Fluss in der Präfektur Ōita

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ono (Kalifornien)
 Ono (Kentucky)
 Ono (Pennsylvania)
 Ono (Wisconsin)

ono steht für:
 Onondaga (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Onondaga, eine der irokesischen Sprachen

ONO steht für:
 ONO Estadi, Fußballstadion auf Mallorca
 Tank ONO, Tankstellenbetreiber in Tschechien
 ONO, Kulturbetrieb in Bern
 ONO (Kabelnetzbetreiber), spanischer Kabelnetzbetreiber im Besitz von Vodafone
 Ostnordost, siehe Himmelsrichtung

Siehe auch:
 Burg Ōno
 Onno

Abkürzung